Épernay ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Épernay, Stadt im Département Marne, davon abgeleitet das Verwaltungsgebiet
 Arrondissement Épernay
 Épernay-sous-Gevrey, Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Épernay, Ortschaft in der Gemeinde Sainte-Reine im Département Savoie